To be announced — expressão e sigla da língua inglesa utilizada para indicar alguma informação importante de um evento futuro que ainda não está acertada ou ainda não pode ser publicada
 Tert-Butanol - Tert-Burtyl Alcohol (Álcool Terciário);
 The Big Apple - Apelido de Nova Iorque;
 The Black Album - um número de gravações de diversos artistas;
 Time-Based Art Festival - um festival anual de arte da cidade de Portland, Oregon;
 Traverse Bay Area - área de Traverse City, Michigan;
 Trenes de Buenos Aires - empresa ferroviária da Argentina;
 Trockenbeerenauslese - uma sobremesa de vinho, popular na Áustria e Alemanha;
 Tertiarybutylarsine - gás usado na indústria de semicondutores.